Hartshorn je lahko:
 Ljudje
 Eric Ponsonby Hartshorn, general
 Vernon Hartshorn, politik

 Kraji
 Barton Hartshorn
 Hartshorn, Missouri
 Hartshorn, Illinois

Glej tudi 
 Hartshorne